Haplosphaera himalayensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Frank Ludlow. Haplosphaera himalayensis ingår i släktet Haplosphaera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
himalayensis